Баррье́нтос () — испанская фамилия. Известные носители:

 Баррьентос, Клаудио (1935—1982) — чилийский боксёр.
 Баррьентос, Мария (1883—1946) — испанская оперная певица (колоратурное сопрано).
 Баррьентос, Николас (род. 1987) — колумбийский теннисист.
 Баррьентос, Пабло (род. 1985) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Баррьентос, Серхио (род. 1986) — колумбийский шахматист, гроссмейстер (2011).

 Баррьентос Ортуньо, Рене (1919—1969) — боливийский государственный деятель.